Polla (Salerno), een gemeente in de Italiaanse provincie Salerno
Polla (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie spanners
Pölla, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Vespasia Polla, de moeder van de Romeinse keizer Vespasianus
Vipsania Polla, de dochter van Lucius Vipsanius Agrippa